(): Акопян, Акоп Варданович (род. 1957) — армянский агроном, депутат.
 Акопян, Акоп Гарникович (род. 1956) — армянский депутат, инженер, предприниматель.
 Акопян, Акоп Мнацаканович (1866—1937) — советский поэт, народный поэт Армянской и Грузинской ССР.
 Акопян, Акоп Мовсесович (род. 1952) — армянский поэт, министр культуры Армении (1991—1996).
 Акопян, Акоп Рафикович (1963—2021) — армянский депутат.
 Акопян, Акоп Самвелович (род. 1984) — армянский общественный деятель.
 Акопян, Акоп Тигранович (1923—2013) — советский и армянский живописец.
 Акопян, Акоп (1951—1988) — основатель организации АСАЛА.